Grand Prix Velké Británie 1986 (oficiálně XXXIX Shell Oils British Grand Prix) se jela na okruhu Brands Hatch v Kentu ve Velké Británii dne 13. července 1986. Závod byl devátým v pořadí v sezóně 1986 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1986
Grand Prix Velké Británie